Гри́горовка () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

География 
Располагается в 21 км от районного центра. В селе – одноименная железнодорожная станция на линии «Бахмач – Ромодан». Расположено на реке Басанка.

История 
Село основано в 1700 году на земле Прилуцкого полка Гетьмана.

Населённые пункты Бахмачского района